Les épreuves de karaté des Jeux mondiaux de 2017 ont lieu du 25 juillet au  à Wrocław.

Résultats détaillés

Kata

Kata Femmes (25 juillet 2017)

Qualification

Groupe A

Groupe B

Phase finale

Kata Hommes (25 juillet 2017)

Qualification

Groupe A

Groupe B

Phase finale

Kumite

Kumite Femmes -50 kg (25 juillet 2017)

Qualification

Groupe A

Groupe B

Phase finale

Kumite Femmes -55 kg (25 juillet 2017)

Qualification

Groupe A

Groupe B

Phase finale

Kumite Femmes -61 kg (26 juillet 2017)

Qualification

Groupe A

Groupe B

Phase finale

Kumite Femmes -68 kg (26 juillet 2017)

Qualification

Groupe A

Groupe B

Phase finale

Kumite Femmes +68 kg (26 juillet 2017)

Qualification

Groupe A

Groupe B

Phase finale

Kumite Hommes -60 kg (25 juillet 2017)

Qualification

Groupe A

Groupe B

Phase finale

Kumite Hommes -67 kg (25 juillet 2017)

Qualification

Groupe A

Groupe B

Phase finale

Kumite Hommes -75 kg (26 juillet 2017)

Qualification

Groupe A

Groupe B

Phase finale

Kumite Hommes -84 kg (26 juillet 2017)

Qualification

Groupe A

Groupe B

Phase finale

Kumite Hommes +84 kg (26 juillet 2017)

Qualification

Groupe A

Groupe B

Phase finale

Podiums

Kata

Kumite Femmes

Kumite Hommes

Tableau des médailles

Références

Lien externe 

  Livret des résultats sur le site des Jeux Mondiaux 2017 

Jeux mondiaux de 2017
Karaté aux Jeux mondiaux
Karaté en 2017
Karaté en Pologne